Asperitas — латинское существительное, имеющее значения «неровность», «суровость» и другие. Может означать следующее:
 Asperitas — черта облаков.
 Asperitas — род моллюсков семейства Dyakiidae.